Bărcănești se poate referi la:
 Localități din România
 Bărcănești, localitate în județul Neamț
 Bărcănești, reședința comunei cu același nume, din județul Ialomița
 Bărcănești, reședința comunei cu același nume, din județul Prahova
 Bărcănești, localitate în județul Vâlcea
 Bărcănești, localitate în județul Olt

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera B

Toponime românești